Faßhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Edeltraud Faßhauer (* 1947/48), deutsche Medizinerin
 Minna Faßhauer (1875–1949), deutsche Politikerin (USPD)

Siehe auch:

 Fasshauer